Chris Sorensen ist der Name folgender Personen:

* Chris Sorensen (Reiter), kanadischer Springreiter 

Siehe auch:
 Chris Sørensen